В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Андреа Джегер (фінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (півфінал)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Енн Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982